Cedar City ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cedar City (Iowa)
 Cedar City (Missouri)
 Cedar City (Utah)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Cedar City Historic District, in Cedar City, Utah, ID-Nr. 04000677
 Cedar City Railroad Depot, in Cedar City, Utah, ID-Nr. 84002184